Mikhàilovka (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Mikhàilovka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Mikhàilovka (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Mikhàilovka (Omsk), localitat de la província d'Omsk, a Rússia
 Mikhàilovka (Saki), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Mikhàilovka (Nijnegorski), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Mikhàilovka (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Mikhàilovka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Mikhàilovka (Voskressénskoie), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Mikhàilovka (Mokroús), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Mikhàilovka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Mikhàilovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Mikhàilovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia